Стрелковые, мотострелковые и пехотные дивизии:
 62-я гвардейская стрелковая Звенигородско-Будапештская Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия
 62-я Туркестанская стрелковая ордена Трудового Красного Знамени дивизия
 62-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941
 62-я стрелковая Борисовская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Трудового Красного Знамени дивизия — сформирована в 1943
 62-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 62-я пехотная дивизия (Российская империя)
 62-я мотострелковая дивизия
 62-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР

Другие рода (виды) Вооружённых Сил:
 62-я ракетная Ужурская Краснознамённая дивизия имени 60-летия СССР